Der Dänische Fußballpokal 2013/14 war die 60. Austragung des dänischen Pokalwettbewerbs der Männer. Er wurde vom dänischen Fußballverband ausgetragen. Das Finale fand traditionell am Himmelfahrtstag (15. Mai 2014) im Parken von Kopenhagen statt. Pokalsieger wurde Aalborg BK, der sich im Finale gegen den FC Kopenhagen durchsetzte.

Das Halbfinale wurde in Hin- und Rückspiel entschieden. In den anderen Runden wurden die Begegnungen in einem Spiel ausgetragen. Bei unentschiedenem Ausgang wurde zur Ermittlung des Siegers eine Verlängerung gespielt. Stand danach kein Sieger fest, folgte ein Elfmeterschießen.

1. Runde 
Es nahmen 52 Mannschaften der Dänemarkserie oder tiefer, alle 32 Vereine der 2. Division 2012/13, 9 Teams der 1. Division 2012/13, sowie der Elfte und Zwölfte der Superliga 2012/13 teil. Aus der 1. Division trat der FC Fyn wegen Insolvenz nicht an. Dadurch zog Sædding/Guldager IF kampflos in die zweite Runde.
 Blokhus FC → Jammerbugt FC
 Lolland-Falster Alliancen → Nykøbing FC
 Vejle Boldklub Kolding → Vejle BK
 FC Hjørring → Vendsyssel FF

|}

2. Runde 
Teilnehmer waren die 48 Sieger der ersten Runde, der Erste und Zweite der 1. Division 2012/13, sowie die 6 Teams auf den Plätzen Fünf bis Zehn der Superliga 2012/13.

|}

3. Runde 
Teilnehmer: Die 28 Sieger der zweiten Runde und die besten vier Vereine der Superliga 2012/13.

|}

4. Runde 
Teilnehmer: Die 16 Sieger der dritten Runde.

|}

Viertelfinale 

|}

Halbfinale 

|}

Finale

Weblinks 
 Alle Spielzeiten auf haslund.info
 Denmark Cup 2013/14 auf rsssf.com

Einzelnachweise 

2014
Fußballsaison 2013/14